Blood Red Shoes — альтернативная рок-группа из Брайтона, Великобритания. Группой выпущено четыре студийных альбома, Box of Secrets, Fire Like This, In Time to Voices, Blood Red Shoes, а также множество ранних синглов на ограниченных виниловых пластинках.

Биография

Формирование 
Blood Red Shoes образовались в 2005 году из распавшихся групп участников дуэта Стивена Энселла и Лоры-Мэри Картер. В одном из интервью, Картер объяснила название группы: пошло оно из истории актрисы Джинджер Роджерс, голливудской звезды 30-х годов. Ей приходилось бесчисленное множество раз переснимать танцевальные эпизоды в фильмах, и частенько её ноги начинали кровоточить, окрашивая белоснежные туфли в красный цвет.

Коллектив базируется на андеграундной панк- и рок-музыке, в качестве источников вдохновения музыканты называют группы Babes in Toyland, Nirvana, Queens of the Stone Age, Q and not U, Pixies, Fugazi и Sonic Youth, ещё считают своими героями Blur и PJ Harvey. Blood Red Shoes, мягко говоря, далеки от стандартной британской музыки. Они больше предпочитают считать себя панк-группой, как по духу, так и по содержанию. Тексты группы переполнены мыслями о скуке, отчуждении, злости, разочаровании, смятении и, в конце концов, о надежде на свободу.

Группа открыто участвует в различных антифашистских кампаниях, например «Love Music Hate Racism», и принимает участие в феминистских фестивалях наподобие «Ladyfest».

Первые синглы 

Первый дебютный сингл, «Victory For The Magpie» появился на свет 18 июля 2005-го, затем за ним последовал двойной а-сайд «Stitch Me Back / Meet Me at Eight», затем «A.D.H.D» и «You Bring Me Down». После сыгранных трёхсот концертов по всей Великобритании, их наконец-то подписал лейбл V2, который выпустил ещё их два сингла «It’s Getting Boring By The Sea» и «I Wish I Was Someone Better», которые позже вошли в основу компиляции синглов «І’ll Be Your Eyes», вышедшей 25 июня 2007-го.

Группа в течение пары дней 2007-го играла на фестивале Cadmen Crawl, была хедлайнером на Red Stripe Music Awards наравне с Yourcodemaneis:Milo. Также ребята стали одной из четырёх групп, которые играли во время NME New Music Tour все в том же 2007-м. Летом 2007-го «туфли» активно колесили по разнообразным фестивалям, включая T In The Park, Underage Festival и Electric Gardens Festival. Выступали на разогреве у Maximo Park, Panic! At The Disco, The Gossip, Rage Against the Machine.

Box of Secrets 
Лейбл Mercury Records выпустил дебютный альбом под названием Box Of Secrets 14 апреля 2008 года. В ноябре 2007 альбом неизвестным образом «утёк» на приватные торрент-трекеры. Группа заявила, что не имеет ничего против обмена файлами и скачивания музыки, однако то, что их первый серьёзный релиз находится в доступе за пределами их контроля, и тем более без обложки и буклета с текстами, конечно, было признано разочарованием с их стороны. Но несмотря на это, альбом отметился в британском топ-100 альбомов. «Туфли» отыграли девятидневный тур по Британии, а также на различных фестивалях, среди которых оказались престижные Reading And Leeds Summer Sonic, Pukkelpop, Lowlands, Melt! в поддержку своего «Box Of Secrets».

Fire Like This 
После осенне-зимнего тура, команда поставила временный мораторий на концертную деятельность на пару месяцев в начале 2009-го, чтоб написать новые песни для следующего альбома. В марте 2009-го группа вновь была полна сил и снова начала гастролировать. На каждом концерте игрались новые песни, иногда были и незаконченные треки без какого-либо текста. Позже стала появляться информация, что группа работает над вторым альбомом вместе с Майком Корсси на Motor Museum Studio в Ливерпуле. 25-го ноября, на официальном сайте, выложили новый трек под названием «Colorus Fade». Премьера нового сингла под названием «Light It Up» состоялась 5-го января 2010 на Radio 1. На физ. носителе сингл выйшел 22 февраля, за неделю до релиза второго студийного альбома «Fire Like This», релиз которого состоялся 1-го марта 2010. Следующий сингл «Don't Ask» вышел 10 мая 2010 года, а сингл «Heartsink» 16 августа 2010.

Blood Red Shoes 
3 декабря 2013-го группа в своем микроблоге на Twitter сообщила о выходе четвёртого студийного альбома со скромным названием Blood Red Shoes. Пластинка была выпущена 3 марта 2014-го.

Дискография

Альбомы

Синглы

Сборники 
 I'll Be Your Eyes — (V2 Records) 25 июля 2007

Состав

Лора-Мэри Картер 
Используемые инструменты:
 Fender American Telecaster
 Fender Japanese '62 Reissue Telecaster
 Springtime
 Marshall DSL50 JCM2000 Head
 Marshall 1960TV Cabinet
 Boss DD-6
 Boss TU-2
 Marshall Guv’nor GV-2 Plus
 Electro-Harmonix Big Muff Pi
 Electro-Harmonix Deluxe Memory Man

Стивен Энселл 

Установка Стивена состоит из четырёх частей и трёх тарелок:
 Tama Drum Kit (13" rack tom, 16" floor tom, 22" bass drum)
 Zildjian Cymbals (14" hats, 18" crash, 21" ride)
 Ludwig Black Beauty Snare Drum
 Roland SPD-S sample pad

Примечания 
Песня «I Wish I Was Someone Better» была использована для игры MotorStorm: Arctic Edge

Ссылки 
 Официальный сайт 
 Blood Red Shoes на last.fm 
 Приватная коллекция BRS
 Интервью с TMF до выпуска Fire Like This
 Blood Red Shoes в кафе Drummonds 18 октября 2008 с фотографиями
 Blood Red Shoes в академии Манчестера 16 октября 2008
 Интервью, февраль 2010 
 Интервью в Rock City (Ноттингем) By Scorpio Review — март 2010
 bio on Allmusic

Музыкальные коллективы, появившиеся в 2004 году
Инди-рок-группы Великобритании
Группы гаражного рока из Великобритании
Рок-группы Великобритании
Музыкальные дуэты
Группы альтернативного рока Великобритании
Группы постпанка из Великобритании
Гранж-группы